Atri – miejscowość we Włoszech
 Atri – jeden z synów Brahmy